Курулта́й крымскотата́рского наро́да ( — дословно, «Крымскотатарский Национальный Съезд», ) — форма национальной общественно-политической организации крымских татар, претендует на полномочное представительство крымскотатарского народа (согласно действующему «Регламенту Курултая крымскотатарского народа», Курултай представляет собой «национальный съезд, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа»).

Статус 
Согласно действующему «Регламенту Курултая крымскотатарского народа», делегаты Курултая избираются крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, постоянно проживающими на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей — гражданами Украины, независимо от места проживания. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет. В состав Курултая входит 250 делегатов, избираемых в два этапа по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе из кандидатов, выдвигаемых по спискам общественных организаций и их блоков.

Официальным языком Курултая является крымскотатарский язык.

Согласно действующему «Регламенту Курултая крымскотатарского народа», Курултай уполномочен принимать решения по всем существенным вопросам общественно-политической, социально-экономической, культурной и других сторон жизни народа. Решения Курултая обязательны для всей системы национального представительства и самоуправления крымскотатарского народа, включающей Меджлис крымскотатарского народа, региональные и местные меджлисы, комитеты содействия возвращению крымских татар.

Сессии Курултая созываются не реже одного раза в 2,5 года.

Курултай формирует Меджлис крымскотатарского народа — высший полномочный представительно-исполнительный орган крымскотатарского народа в период между сессиями Курултая.

В настоящее время действует Курултай пятого созыва, избранный в 2007 году.

Деятельность Курултая и его органов финансируется за счёт добровольных пожертвований и поступлений от юридических и физических лиц.

Первый Курултай 
Февральская революция 1917 года в России привела к активизации национальных движений на всей территории страны. 25 марта 1917 года в Симферополе был созван Всекрымский мусульманский съезд. Съезд избрал Временный Крымско-Мусульманский Исполнительный Комитет (Мусисполком, ВКМИК), главой которого был избран Номан Челебиджихан (Челеби Челебиев).

1-2 октября 1917 года (по старому стилю) на съезде представителей крымскотатарских организаций, созванном Мусисполкомом, было принято решение о том, что в сложившейся политической ситуации вопрос о дальнейшей судьбе Крыма должен решать Курултай крымских татар.  состоялись выборы делегатов. Курултай открылся  в Ханском дворце (Бахчисарай). Он взял на себя все полномочия Мусульманского исполкома, провозгласил создание Крымской Народной Республики, принял её Конституцию и государственную символику, после чего объявил себя парламентом Крымской Народной Республики. Номан Челебиджихан возглавил правительство.

Конституция Крымской Народной Республики

Современный Курултай 
Второй курултай был созван уже в 1991 году, через два года после начала массового возвращения крымских татар из мест, в которых они проживали после депортации 1944 года.

С 31 июля по 2 августа 2015 года в Анкаре (Турция) прошло второе заседание Всемирного конгресса крымских татар.

См. также 
 Меджлис крымскотатарского народа

Примечания

Ссылки 
 Чего не купишь даже за «Грошi»

Крымскотатарское национальное движение
Политические организации Украины